Irodalom
 Robinson Crusoe Daniel Defoe regénye (1719)
Filmek
 Robinson Crusoe M.A. Wetherell filmje (1927)
 Robinson Crusoe brit-amerikai film (1997)
 Robinson Crusoe animációs film (2016)
 Robinson Crusoe kalandjai Luis Buñuel filmje (1954)
 Robinson és a kannibálok olasz-román rajzfilm (1974)
Zene
 Robinson Crusoe Goombay Dance Band-dal (1982)
 Robinson Crusoe Art of Noise-dal (1989)
Földrajz
 Robinson Crusoe-sziget, a Juan Fernandez-szigetcsoport tagja Chile közelében